Cadiz bzw. Cádiz heißen folgende

Geografische Objekte:

 Provinz Cádiz, Spanien
 Cádiz, Stadt in Spanien
 Cadiz (Illinois), Vereinigte Staaten
 Cadiz (Indiana), Vereinigte Staaten
 Cadiz (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Cadiz (Kentucky), Vereinigte Staaten
 Cadiz (New York), Vereinigte Staaten
 Cadiz (Ohio), Vereinigte Staaten
 Cadiz (Texas), Vereinigte Staaten
 Cadiz (Wisconsin), Town(ship) im Green County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Cadiz City, Philippinen

Personen: 
 Onesimo Cadiz Gordoncillo (1935–2013), philippinischer Geistlicher, Erzbischof von Capiz

Schiff:
 Cadiz ist auch der Name eines Containerfeeders der Oldenburg-Portugiesischen Dampfschiffs-Rhederei.

im NRHP gelistete Objekte:
 Cadiz Downtown Historic District, in Cadiz, Kentucky, ID-Nr. 88002606
 Cadiz Main Street Residential District, in Cadiz, Kentucky, ID-Nr. 89000384
 Cadiz Masonic Lodge No. 121 F. and A.M., in Cadiz, Kentucky, ID-Nr. 79001032
 Cadiz Township Joint District No. 2 School, in Browntown, Wisconsin, ID-Nr. 96000419

CADIZ
 Canadian Air Defense Identification Zone, das militärische Luftraumüberwachungsgebiet vor Kanadas Küste